Herrenbrück ist der Familienname folgender Personen:

 Anja Herrenbrück (* 1974), deutsche Hörspielregisseurin